Carme Barceló i Ràfols: historiadora catalana
 Carme Barceló i Torres: filòloga valenciana
 Carme Barceló i Gifré: entrenadora de voleibol catalana
 Carme Barceló i Crespo: periodista esportiva catalana